Ramon Berenguer IV. Barcelonský ( Ramon Berenguer IV,  Remón Berenguer IV,  Ramon Berenguièr IV, 1113 Barcelona – 6. srpna 1162 Borgo San Dalmazzo) byl hrabě barcelonský v letech 1131–1162, manžel a spoluvládce aragonské královny Petronily v letech 1137–1162, zakladatel dynastie aragonských králů.

Život 

Ramon Berenguer IV. byl starším synem barcelonského hraběte Ramona Berenguera III. a hrabství zdědil 19. srpna 1131. Díky spletité politické situaci se 11. srpna 1137 zasnoubil s teprve dvouletou Petronilou, jedinou dcerou krále Aragonie Ramira II. Ramiro se 13. listopadu zřekl královského trůnu, odešel do klášterního ústraní a přenechal vládu své dceři, respektive jejímu choti.

Berenguerovi se podařilo usmířit s kastilským králem Alfonsem VII., v čemž mu byla nápomocná sestra, kastilská královna Berengarie. Oba švagři pak zahájili úspěšnou reconquistu na Pyrenejském poloostrově a podařilo se jim postupně dobýt města Tortosa, Fraga a Lleida. Během bitvy o Tortosu založil Řád sekery. Jako vazal a spojenec císaře Fridricha Barbarossy bojoval Ramon v bitvě u Turína a zemřel v létě 1162 v Piemontu při tažení na pomoc císaři proti Milánu. Založil cisterciácký klášter Poblet a je pohřben v klášteře Santa María de Ripoll.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie
 Územní situace na Pyrenejském poloostrově
  Donación de Ramiro II de Aragón a Ramón Berenguer IV de Barcelona, de 1137, y la Institución del «Casamiento en casa

Barcelonská dynastie
Hrabata barcelonská
Hrabata z Cerdanye
Hrabata z Girony
Hrabata z Osona
Hrabata z Ribagorzy
Katoličtí panovníci
Křesťané druhé křížové výpravy
Zakladatelé klášterů
Narození v Barceloně
Pohřbení v klášteře Ripoll
Narození v roce 1113
Úmrtí 6. srpna
Úmrtí v roce 1162
Muži